«Глаза Лоры Марс» () — американский триллер 1978 года режиссёра Ирвина Кершнера. В главных ролях снялись Фэй Данауэй и Томми Ли Джонс.

Сюжет 
Лора Марс — успешный молодой нью-йоркский фотограф, известная своими скандальными постановочными снимками, изображающими убийства. Неожиданно её начинают посещать странные видения, в которых она наблюдает смерть своих друзей глазами убийцы. Лаура вместе с полицейским детективом Джоном Невилом пытается понять увиденное и предотвратить убийства. Всё осложняется тем, что следующей жертвой должна стать она сама…

В ролях 
 Фэй Данауэй — Лора Марс
 Томми Ли Джонс — Джон Невилл
 Брэд Дуриф — Томми Ладлоу
 Рене Обержонуа — Дональд Фелпс
 Рауль Хулиа — Майкл Рэйслер
 Фрэнк Адонис — Сел Вулп
 Лиза Тейлор — Мишель
 Дарлэнн Флюгел — Лулу
 Роуз Грегорио — Элайн Кассель
 Митчел Эдмондс — репортёр

Награды и номинации

Награды 
 1979 Сатурн
 Лучший костюм (Тиони В. Олдридж)

Номинации 
 1979 Сатурн
 Лучший грим (Ли Хармен, Винсент Кэллэхен, Линн Донехью)

Примечания

Ссылки 
 
 

Детективные фильмы США
Фильмы о фотографах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1978 года
Мистические фильмы США
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1978 года
Фильмы в жанре джалло
Фильмы о серийных убийцах